Očakovo – fino al 2018 denominazione di Ozёrnaja, stazione della metropolitana di Mosca
 Očakovo-Matveevskoe – quartiere di Mosca